Ingrid et Lola forment un duo d'enquêtrices amateurs créé par la romancière Dominique Sylvain en 2004. 

Masseuse le jour et strip-teaseuse la nuit, la sculpturale Américaine Ingrid Diesel rencontre la boulotte commissaire de police retraitée Lola Jost dans Passage du Désir (Grand prix des lectrices de Elle 2005), le premier roman d'une série qui mêle comique et polar. Ingrid aime la gym à outrance tandis que Lola s'adonne au porto et aux puzzles. Toutes deux sont généreuses et opiniâtres et aident généralement des amis ou des relations dans les ennuis. Leurs enquêtes démarrent souvent dans leur quartier parisien du canal Saint-Martin. Leur QG est « Les Belles » de jour comme de nuit, un petit restaurant du passage Brady, tenu par leur ami commun, l'ex-reporter de guerre reconverti dans les fourneaux, Maxime Duchamp. Les deux amies trouvent souvent conseil auprès d'Antoine Léger, leur psychiatre préféré.

Ces deux femmes qu'a priori tout oppose deviennent amies pour la vie dès leur première aventure et enquêtent de concert au fil des trois romans suivants :
 La Fille du samourai est une fable sur les revers de la téléréalité et le désir de célébrité. 
 Manta Corridor « plonge » le lecteur dans le milieu des policiers de la Brigade fluviale et celui des plongeurs des mers du sud et plante une partie de son décor dans le salon de coiffure africain de l'impétueuse Lady Mba. 
 L'Absence de l'ogre nous entraîne jusqu'à La Nouvelle-Orléans après le passage du cyclone Katrina. Ce quatrième roman de la série est aussi l'occasion d'un voyage sur les traces du « Seigneur des Épices », un gentilhomme botaniste sorti tout droit du .

Passage du Désir a été adapté pour la télévision. "Manta Corridor" est en cours d'adaptation.
Les aventures du duo se poursuivent avec Guerre sale, cinquième opus de la série, publié par les Editions Viviane Hamy en . "Ombres et soleil", suite et fin de "Guerre sale", sera publié au printemps 2014.

Liens externes  
 

Policier français de fiction
Personnage de roman policier
Personnage de fiction lié à Paris